Teuteberg ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Teuteberg (* 1970), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Hans-Jürgen Teuteberg (1929–2015), deutscher Historiker
 Hermann Teuteberg (1912–1996), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Linda Teuteberg (* 1981), deutsche Politikerin (FDP)
 René Teuteberg (1914–2006), Schweizer Historiker

Siehe auch:
 Teutenberg
 Teutberg